Whistling ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Friedrich Whistling (1788–1855), deutscher Musikalienhändler und Musikbibliograph
 Christian Gottfried Whistling (1748–1807), deutscher Arzt, Apotheker und Landwirt
 Friedrich Whistling (1809–1861), deutscher Musikverleger

Sonstiges:
 Whistling Bay, Bucht an der Loubet-Küste des Grahamlands, Antarktika